PTG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Polokwane (Pietersburg) (Sudafrica)